

Зарічне сільське поселення — сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Зарічне сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область